Trevor Smith kan avse:
 Trevor Smith (landhockeyspelare) (född 1949), australisk landhockeyspelare
 Trevor Smith (kampsportare) (född 1981), amerikansk MMA-utövare
 Trevor Smith (ishockeyspelare) (född 1985), kanadensisk ishockeyspelare